Е́внух ( — «охраняющий ложе») — полностью или частично кастрированный (оскоплённый) мужчина. Термин применяется, как правило, в историческом контексте для обозначения оскоплённых в детстве слуг при гаремах восточных владетелей или вельмож. 

В восточных монархиях большое значение придавалось чистоте династической крови, которая легитимировала притязания монарха на происхождение от богов и на верховную власть. Чтобы исключить даже гипотетическую возможность неверности, половозрелых мужчин в покои своих жён и наложниц монархи не допускали. 

Придворное значение евнухов могло быть перенесено на их политический авторитет. Не имея возможности продолжить род и основать собственную династию, евнухи не рассматривались монархами в качестве политических конкурентов и служили послушными исполнителями царской воли, отчего часто пользовались доверием властителя и влиянием при дворе.

Для евнухов характерны высокий рост и пухлое телосложение. Собранные статистические данные позволяют предположить о большей (в пределах погрешности в районе 14—17 лет) продолжительности жизни евнухов по сравнению с мужчинами, имеющими сопоставимый социальный статус.

В древнем мире 
Первые сведения о наличии евнухов (частично кастрированных) происходят из Ассирии. В XIX веке до н. э. ассирийские цари стали назначать евнухов, прежде занятых исключительно во дворце и в царской страже, наместниками завоёванных земель, ибо не опасались того, что они попытаются организовать сепаратистский мятеж с целью основать собственную династию. У ассирийцев практику оскопления будущих царедворцев переняли персы и некоторые другие народы Ближнего Востока. Один из персидских евнухов, именем Багой, в период междуцарствия узурпировал бразды государственного правления. Другой персидский евнух с таким же именем прославился тем, что был любимцем Александра Македонского.

В Риме и Византии 

Одним из первых в Риме стал держать евнухов в своём дворце Меценат. Евнухи при вельможах долгое время рассматривались как примета роскошного образа жизни на восточный манер. Поэты восхищались их «вечной молодостью» и красотой (у евнухов не росла борода). Судя по эпиграмме Марциала, распутные женщины предавались утехам с частично кастрированными евнухами, не опасаясь нежелательной беременности. 

Значение евнухов в Риме растёт начиная с правления Диоклетиана, когда римская монархия приобретает оттенок восточной деспотии. В IV веке евнухи превратились в прослойку между императором-небожителем и чиновничеством; они мыли, подстригали и одевали государей. Как особо доверенные лица императоров, евнухи привлекались и к исполнению государственных функций; евнух Евтропий был даже консулом.

В Восточной Римской империи основным предназначением евнухов оставалось обслуживание византийского императора и императрицы в покоях Большого дворца. Благодаря беспрепятственному доступу к императору евнухи долгое время имели влияние и на государственные дела; армянин Нарсес прославился как полководец. Известно о евнухах-царедворцах в нормандской Сицилии.

В Османской империи 

Если византийских евнухов часто «поставляли» ко двору их собственные родители в надежде, что, разбогатев, сын протянет руку помощи бедствующим родственникам, евнухи, которые обслуживали гарем османского императора всё в том же Константинополе, набирались из числа пленных мальчиков иностранного происхождения, в основном чернокожих. Белых евнухов привозили с Балканского полуострова, чёрных евнухов — из Африки. При дворе существовали должности главного белого и главного чёрного евнухов. Последний, именуемый по-турецки кизляр-ага, руководил разветвлённой сетью соглядатаев и имел большой вес при дворе. Аналогичная позиция существовала и в Крымском ханстве.

В имперском Китае 

Полностью кастрированные евнухи обслуживали всех без исключения правителей империй и царств Китая на протяжении более двух тысяч лет. Многие императоры использовали евнухов не только для работы в своих гаремах, но и для выполнения разного рода ответственных заданий хозяйственного и административного порядка, в качестве противовеса учёным чиновникам-мандаринам. При  малолетних императорах некоторые евнухи фактически возглавляли всю вертикаль власти в Китае. Например, флотоводец Чжэн Хэ стал подлинным национальным героем. В XVIII—XIX веках евнухам было разрешено усыновлять чужих детей. Последний китайский евнух умер в декабре 1996 года.

Много евнухов было среди придворных и в других странах «китайского мира» — Корее, Вьетнаме, Бирме, Сиаме.

Другие кастраты 

Оскопление часто применялось в истории не только для получения будущих царедворцев-евнухов, но и как мера наказания. Самооскопление практиковалось некоторыми христианскими сектами для борьбы с «искушениями плоти» (см. скопцы).
 
В Италии кастрации подвергали певцов, чтобы получить так называемое мужское сопрано. Эта практика была запрещена Львом XIII в 1878 году. Подробнее см. певцы-кастраты. Именно о них идёт речь в известном стихотворении А. К. Толстого:

Взбунтовалися кастраты,
Входят в папины палаты:
«Отчего мы не женаты?
Чем мы виноваты?»

и т. д.

Примечания

Литература 
 на русском языке
 Воскресенский Д. Н., Усов В. Н. Книга дворцовых интриг. Евнухи у кормила власти. М., 2004.
  
 
 Маслов А. А. Дисперсия силы ян императора (Евнухи в Китае) // Маслов А. А. Китай: колокольца в пыли. Странствия мага и интеллектуала. М., 2003, с. 157—163
 Усов В. Н. Жизнь и деяния евнухов.// Азия и Африка сегодня. 1998.№ 9. С.56-60; № 10. С.54-59
 Усов В. Н. Евнухи в Китае. М., 2000.
 Усов В. Н. Евнух. // Духовная культура Китая. Энциклопедия в 6 томах. Институт Дальнего Востока РАН. Том 4. Историческая мысль, политическая и правовая культура. М., 2009. С. 498—501.
 
 Евнух // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона.
 
 на других языках
English translation of Rudople Guilland's essay on Byzantine eunuchs "Les Eunuques dans l'Empire Byzantin: Étude de titulature et de prosopographie byzantines" //'Études Byzantines', Vol. I (1943), pp. 197–238 with many examples

 

 
Long-Term Consequences of Castration in Men: Lessons from the Skoptzy and the Eunuchs of the Chinese and Ottoman Courts // The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism December 1, 1999 vol. 84 no. 12 4324-4331

 
Tuotuo. Liaoshi [History of Liao]. Beijing: Zhonghua shuju, 1974 (or Tuotuo, Liaoshi (Beijing: Zhonghua shuju, 1974))
 

 . — «».

 "A Eunuch Cooks Boys to Make a Tonic of Male Essence," in Zhang Yingyu, The Book of Swindles: Selections from a Late Ming Collection, translated by Christopher Rea and Bruce Rusk (New York, NY: Columbia University Press, 2017), pp. 138-141.
English language Abstracts of the thesis
Research on the System of Imperial Harem in Liao Dynasty
Research on the System of Imperial Harem in Liao Dynasty
Research on the System of Imperial Harem in Liao Dynasty 

 
Гарем
Яички